Glypturus är ett släkte av kräftdjur. Glypturus ingår i familjen Callianassidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur
Glypturus